CGZ est un code qui peut faire référence à :
 Casa Grande Municipal Airport, Arizona, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports